Seeliger eller von Seliger är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Björn Seeliger (född 2000), svensk simmare
 Ewald Gerhard Seeliger (1877–1959), tysk skriftställare
 Gerhard Seeliger (1860–1921), tysk historiker
 Hans Reinhard Seeliger (född 1950), tysk kyrkohistoriker
 Hugo von Seeliger (1849–1924), tysk astronom

Se även 

 Seliger

Tyska efternamn